Рива-прессо-Кьери () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 3831 человек (2008 г.), плотность населения составляет 109 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 10020. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой Альбан Британский, празднование 22 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rivapressochieri.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики